

Persone 
Benny Chan – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese
Carlos Chan – imprenditore filippino
Hao-ching Chan – tennista taiwanese
Johnny Chan – giocatore professionista di poker cinese, due volte campione del mondo
Jackie Chan – attore  regista e produttore cinematografico cinese
Chan – pseudonimo di Mam Nay, un ex-esponente dei Khmer rossi

Altro 
Buddhismo Chán – nome cinese di una scuola di pensiero buddhista
Chan – fiume che bagna la città di Ranong, in Thailandia
Chan – nome comune dato ad una Imageboard
Chan – suffisso onorifico giapponese
CHAN – Campionato delle nazioni africane